«Прикаспи́йская комму́на» — общественно-политическая газета Атырауской области, Казахстан. Издаётся и печатается КГП «Атырау-ақпарат». Подписной индекс: 65425

История 
Газета начала выходить с 26 февраля 1920 года под названием «Трудовая Правда» как орган оргбюро Гурьевского уездкома РКП(б) и уездного ревкома. Первым редактором и издателем был Федор Голованов. 

С 6 января 1924 года она получает новое название — «Рабочая Правда». В течение второй половины 1925 года «Рабочая правда» выходила как орган Чапаевского укома, уисполкома и укоргбюро.

«Рабочая правда» с того времени была уже четырёхполосной и стала выходить дважды за неделю. Подписывал её ответственный редактор С. Возняк, а позднее — Флейс.

В 1933 году в связи с учреждением, по тогдашним принципам административно-территориального деления, Гурьевского округа, «Рабочую правду» переименовали в «Прикаспийскую коммуну». С этим названием газета выходит в свет по сию пору. Ответственными редакторами газеты до Великой Отечественной войны и после неё были М.И. Матвеев и П.И. Богданов.

В середине 1940-х ЦК ВКП(б) направил редактором «Прикаспийской коммуны» С.В. Вернова известного журналиста-„правдинца“.

В 1963—65 годах, в связи с хрущевскими реформами (разделение Казахской ССР на края, расчленение обкомов на промышленные и сельскохозяйственные, учреждение т.н. совнархозов и т.п.), «Прикаспийская коммуна» не выходила. Ведущие сотрудники разъехались по стране в поисках «литературной работы».

В марте 1965 года наступило второе рождение «Прикаспийской коммуны». Руководителем её стал И.П. Свербихин — бессменный редактор в течение 17 лет.

С 1982 года редакционный коллектив газеты возглавлял И.Н. Свидин. В связи с уходом на пенсию в 1995 году его место ненадолго занял Ф.Н. Перов. В следующий год главным редактором стала Л.М. Монастырская, которая возглавляла областную газету «Прикаспийская коммуна» до декабря 2002 года.

С 2002 года главным редактором общественно-политической газеты Атырауской области является В.М. Шигаев.

С 2010 года главным редактором общественно-политической газеты Атырауской области является Р.М. Кульмагамбетов.

Факты 
В течение ряда лет литсотрудником, завотдела, заместителем главного редактора была Мира Богословская — мать известного казахстанско-российского кинорежиссёра Тимура Бекмамбетова.

В 1949 году в газете публиковал свои первые литературные заметки о жизни колхозников народный писатель Калмыкии Тимофей Бембеев.

Примечания

Внешние ссылки 
 Электронная версия «Прикаспийской коммуны»

Газеты Казахстана на русском языке
Газеты СССР
Атырау
Появились в 1920-е годы в Казахстане